Desa Petarangan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Petarangan (administrativ by i Indonesien, lat -7,33, long 110,07), Jawa Tengah, 
 Desa Petarangan (administrativ by i Indonesien, lat -7,58, long 109,33), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar